
Die 63.  UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaften wurden 2012 in Koksijde, Belgien, ausgetragen.

Ergebnisse

Profis

Frauen

Junioren

U 23

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

2012
Radsportveranstaltung 2012
Cyclocrossrennen in Belgien
Sportveranstaltung in der Provinz Westflandern
Koksijde